Johannisbrücke ist der Name verschiedener Brücken, die nach dem Brückenheiligen Johannes Nepomuk benannt werden, u. a.

 Johannisbrücke (Gymnich)
 Johannisbrücke (Hildesheim)
 Johannisbrücke (Tirschenreuth)
 Johannisbrücke (Nürnberg)
 Johannisbrücke (Saarbrücken)